Offset kan syfta på:

 Offsettryck – en typ av tryckteknik
 Offset (signalförstärkning) – skillnader i elektroniska komponenter och kretsar
 Offset (artist) – rapparen Kiari Kendrell Cephus
 Offset (datavetenskap) – avståndet (heltal) från början (i en rad av objekt) till ett visst objekts position